Altos do Coxipó — bairro do município brasileiro de Cuiabá
Coxipó — bairro do município brasileiro de Cuiabá
Coxipó do Ouro — distrito do município brasileiro de Cuiabá
Coxipó da Ponte — distrito do município brasileiro de Cuiabá
Residencial Coxipó — bairro do município brasileiro de Cuiabá
Rio Coxipó — rio brasileiro localizado no Estado de Mato Grosso

Ver também